Pipin je méně obvyklé mužské křestní jméno. Nosilo ho několik panovníků Franské říše, jejích částí a následných státních útvarů:
 Pipin I. Starší (580–640) – austrasijský majordomus, zakladatel rodu Pipinovců
 Pipin II. Prostřední (640–714) – mocný austrasijský majordomus, otec Karla Martela
 Pipin III. Krátký (714–768) – první franský král z rodu Karlovců, syn Karla Martela a otec Karla Velikého
 Pipin Hrbatý (770–811), syn Karla Velikého
 Pipin Italský (773–810) – syn Karla Velikého, původním jménem Karloman
 Pipin I. Akvitánský (803–838), syn Ludvíka I. Pobožného
 Pipin II. Akvitánský (823–864) – syn Pipina I. Akvitánského

Další nositelé 
 Peregrin Bral – přezdívka postavy v knize Pán prstenů J. R. R. Tolkiena

Související články 
Seznam franských králů

Mužská jména